Olaszország
Mornico Losana, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Mornico al Serio, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében